Manitoba Scotties Tournament of Hearts 2010 – prowincjonalne mistrzostwa Manitoby kobiet w curlingu, turniej kwalifikacyjny do Scotties Tournament of Hearts 2010. 

Rywalizacja na najniższym szczeblu rozpoczęła się 2 grudnia 2009, finał prowincji odbył się w dniach 6-10 stycznia 2010 w Killarney.

W turnieju brało udział 16 drużyn, zostały zakwalifikowane poprzez 14 turniejów strefowych i Scotties Berth Bonspiel. Wszystkie zespoły zostały podzielone na dwie grupy: czarną i czerwoną, z których do dalszej rywalizacji zakwalifikowały się po dwie najlepsze.

W STOH 2010 wystąpiły dwie drużyny z Manitoby, jako Team Canada tytułu mistrzowskiego broniła Jennifer Jones. Tytuł mistrzowski w finale wywalczyła Jill Thurston, która pokonała Janet Harvey 7:6.



Drużyny

Playoff

Finał 
10 stycznia 2010; 13:30

Półfinał 
10 stycznia 2010; 9:30

1-1 
9 stycznia 2010; 19:00

2-2 
9 stycznia 2010; 19:00

Round Robin

Sesja 1. 
6 stycznia 2010; 8:30

Sesja 2. 
6 stycznia 2010; 12:15

Sesja 3. 
6 stycznia 2010; 16:00

Sesja 4. 
6 stycznia 2010; 20:15

Sesja 5. 
7 stycznia 2010; 8:30

Sesja 6. 
7 stycznia 2010; 12:15

Sesja 7. 
7 stycznia 2010; 16:00

Sesja 8. 
7 stycznia 2010; 19:45

Sesja 9. 
8 stycznia 2010; 8:30

Sesja 10. 
8 stycznia 2010; 12:15

Sesja 11. 
8 stycznia 2010; 16:00

Sesja 12. 
8 stycznia 2010; 19:45

Sesja 13. 
9 stycznia 2010; 8:30

Sesja 14. 
9 stycznia 2010; 12:15

Zobacz też 
 Sezon 2009/2010 w curlingu

Bibliografia 
  

2010 w curlingu
2010